Segond ist der Familienname folgender Personen:

 Eugénie Segond-Weber (1867–1945), französische Schauspielerin
 Jacques-Jean-Louis Segond (1810–1885), Schweizer Theologe
 Paul Ferdinand Segond (1851–1912), französischer Chirurg
 Pierre Segond (1913–2000), Schweizer Organist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Second